Miesenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Miesenberger (* 1974), österreichische Politikerin (ÖVP), Mitglied des Bundesrates
 Klaus Miesenberger (* 1966), österreichischer Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Maria Miesenberger (* 1965), schwedische Bildhauerin